Новосклюиха — село в Рубцовском районе Алтайского края. Административный центр Новосклюихинского сельсовета.

История 
Основано в 1920 г. В 1928 г. поселок Ново-Склюиха состоял из 168 хозяйств, основное население — русские. Центр Ново-Склюихинского сельсовета Рубцовского района Рубцовского округа Сибирского края. В 1931 г. состоял из 77 хозяйств, в составе Рождественского сельсовета Рубцовского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рубцовского района